Уильям Мгимва (; 20 января 1950, Танганьика — 1 января 2014, Претория) — танзанийский политик, министр финансов с 7 мая 2012 года по 1 января 2014 года.

Биография 
Уильям Мгимва окончил семинарию, институт менеджмента и институт управления (ныне университет Мзумбе), где получил степень магистра делового администрирования.

Мгимва работал бухгалтером в Национальном банке Танзании, а в 2000—2010 годах возглавлял курсы повышения квалификации Банка Танзании в Мванзе. В 2010 году он был избран в парламент Танзании, получив 84,39 % голосов по своему округу. В мае 2012 года президент страны Джакайя Киквете назначил его министром финансов.

Мгимва умер 1 января 2014 года в Претории, где проходил курс лечения. 4 января его тело было доставлено в Дар-эс-Салам, где на следующий день было погребено в Каримджи-холле (бывшем здании парламента).

Библиография 
 W. Mgimwa: Liquidity Management, Tanzania Bankers Journal, Dar Es Salaam. 1994
 W. Mgimwa: Commercial Bank Lending Journal, Dar Es Salaam. 1995
 W. Mgimwa: Advanced Credit Operations, Dar Es Salaam. 2007
 W. Mgimwa: Advanced Treasury Management, Dar Es Salaam.

Примечания

Ссылки 
 Mgimwa’s speech at the HHA Ministerial Conference in Tunisia on YouTube

Политики Танзании
Министры финансов Танзании